Příjmení Riggs nese více osobností:

 Derek Riggs (* 1958) – britský umělec
 Chandler Riggs (* 1999) – americký herec
 Ransom Riggs (* 1979) – americký spisovatel
 Robert Riggs (1918–1995) – americký tenista

Externí odkazy